Кометы из антивещества (и метеориты из антивещества) — гипотетические кометы (метеориты), состоящие только из антивещества, а не из обычного вещества. Хотя такие объекты никогда не наблюдались астрономами и вряд ли могут существовать в пределах Млечного Пути, существуют гипотезы, предполагающие их существование и выводящие из этого возможные объяснения различных природных явлений, наблюдавшихся в течение длительного времени.

Гипотезы о существовании 
Первые гипотезы о кометах из антивещества появились в 1940-х годах, когда физик Владимир Рожанский в своей статье Гипотеза о существовании антиматерии () указал на возможность того, что некоторые кометы и метеориты могут состоять из «противоположной земной» материи (то есть антиматерии). Как указал Рожанский, такие объекты (если они вообще существуют), происходят из-за пределов Солнечной системы. Он предположил что если бы в Солнечной системе двигались по орбитам объекты из антивещества, они бы были похожими на кометы, наблюдавшиеся в 1940 году: по мере того, как атомы антивещества реагировали бы с атомами обычного вещества, исходящими от других небесных тел и солнечного ветра, происходило бы образование летучих соединений и изменение химического состава в сторону увеличения количества элементов с более низкой атомной массой. Основываясь на этом, он выдвинул гипотезу, что некоторые объекты, которые считаются кометами, могут на деле состоять из антивещества. Основываясь на законе Стефана-Больцмана, он предположил, что такие объекты можно было бы обнаружить, исследуя их температуру. Состоящее из антивещества тело, подвергающееся обычной для Солнечной системы бомбардировке метеоритами (по данным 1940-х годов) и поглощающее половину энергии, создаваемой при аннигиляции вещества и антивещества, будет иметь температуру 120 K при показателях интенсивности бомбардировки, рассчитанных Уайли, или 1200 K при показателях, рассчитанных Нинингером. В 1970-х, когда наблюдалась комета Когоутека, Рожанский вновь предложил гипотезу о существовании комет из антивещества в письме в журнал Physical Review Letters и предложил провести наблюдения кометы в гамма-диапазоне для проверки этой гипотезы.

В настоящее время существование комет и метеоритов из антивещества признаётся маловероятным, поскольку все крупные тела Солнечной системы состоят из обычного вещества (иначе это было бы давно обнаружено по всплескам гамма-излучения при взаимодействии их с обычным веществом); кроме того, изучение космических лучей показывает, что они также состоят в основном из обычного вещества, вследствие чего имеются основания считать, что не существует подходящего источника для внесолнечных комет, метеоритов или иных крупных объектов, состоящих из антивещества. В целом учёными ставится под сомнение возможность существования большого количества антивещества во вселенной.

В то же время в журналах появляются сообщения о том, что некоторые наблюдаемые астрономические объекты и явления можно было бы объяснить присутствием кометы или метеорита, состоящих из антивещества.

Примечания

Список литературы

Рекомендуемая литература

Исходные публикации различных гипотез

Другое 
 
 English translation: 
 
 
 Шкловский И. С. Эшелон. М.: Новости, 1991, с. 124—131.

Антивещество
Кометы
Метеориты
Гипотетические астрономические объекты
Геологические гипотезы
Физические гипотезы
Гипотетические объекты физики